Александр Сабуров:
 Сабуров, Александр Иванович (1799—1880) — ротмистр, тамбовский помещик, декабрист.
 Сабуров, Александр Иванович (род. 1958) — директор Одесского мореходного училища имени А.И. Маринеско, заслуженный работник образования Украины.
 Сабуров, Александр Матвеевич (1800—1831) — артист Императорских московских театров.
 Сабуров, Александр Николаевич (1908—1974) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Сабуров, Александр Петрович (1870—1919) — петроградский губернатор, церемониймейстер.